Gilbert Emery (1875-1945) – attore e sceneggiatore statunitense
 Gilbert Emery (1882-1934) – attore australiano